Jesse James (1847–1882) – rewolwerowiec, przestępca, jedna z legend Dzikiego Zachodu
 Jesse James (ur. 1969) – amerykański konstruktor motocykli i producent filmowy
 Jesse James (ur. 1989) – amerykański aktor
 Jesse James – amerykański film z 1927 roku, w reżyserii Lloyda Ingrahama
 Jesse James – amerykański film z 1939 roku, w reżyserii Henry’ego Kinga i Irvinga Cummingsa